Moga este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Aida Moga (1926-2001), actriță și cântăreață română
 Aurel Moga (politician), primar
 Aurel Moga (medic) (1903-1977), medic cardiolog, profesor universitar și politician comunist
 Cornelia Moga (1885-1962), medic român
 Eliseu Moga (1859-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională
 Ioachim Moga (1926-2007), om politic comunist român
 Ioan Moga (istoric) (1902-1950), istoric român
 Ioan Moga (protopop) (1804-1862), preot român
 Marius Moga (n. 1981), cântăreț și compozitor român
 Nicolae Moga (n. 1952), politician român
 Radu Moga Mânzat (1906-1950), profesor și sculptor român
 Savu Moga (1816-1899), meșter iconar
 Teodor Moga (1873-1948), delegat în Marea Adunare Națională
 Vasile Moga (1774-1845), cleric ortodox român

Nume de familie românești